Общностните програми са съвкупност от мерки, които се предприемат от Европейската комисия за насърчаване на сътрудничеството между държавите членки по въпроси от общностните политики за определен период от време. Те могат да бъдат свързани с почти всички общностни политики. Продължителността им е от 5 до 7 години с разчетен по години бюджет.

Цели 
 По-добро разбиране на процедурите, както и на приоритетите на общностните политики
 Международни връзки, трайни взаимоотношения, трансфер на опит
 Получаване на финансиране в области, които в противен случай не биха получили финансиране (изследвания и развойна дейност, образование и обучение, околна среда).

Области 
 Образование и обучения
 Научни изследвания
 Младеж
 Култура
 Околна среда
 Общетвено здраве и др.

Участници 
Всяко юридическо лице от държава членка може да подаде заявка за финансиране, а бенефициентът е целева група.

Грантове 
Грантовете се предоставят при следните условия:
 Грантовете са форма на допълнително финансиране.
 Безвъзмездна помощ не може да води до формиране на печалба.
 Финансират се само бъдещи разходи. Концепцията на финансиране изключва възможността за финансиране на дейности, които вече са извършени.

Процедура 
 Пряка комуникация с ЕС
 Национален орган (междинно одобрение)
 Информационни бюра

Източници